F2F může mít různé významy:
 F2F – zkratka pro Face-to-face užívaná v online diskusích.
 Zkratka pro friend-to-friend, typ propojení peer-to-peer.
 Grumman F2F – stíhací letoun užívaný Námořnictvem Spojených států amerických v 30. letech 20. století.

Zkratky